Katarzyna Kowalczyk – polska pływaczka 
 Katarzyna Kowalczyk-Gajewska – polska inżynier mechanik, dr hab.
 Katarzyna Kowalczyk – polska ogrodnik, dr hab.
 Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk – polska weterynarz, dr hab.